Абендрот — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Герман Абендрот (1883—1956) — німецький диригент.
 Ірена Абендрот (1872—1932) — польська оперна співачка (колоратурне сопрано), музичний педагог.
 Фердинанд фон Абендрот (1916—1944) — німецький офіцер, обер-лейтенант. Кавалер Німецького хреста в золоті.

Примітки 

Німецькі прізвища